Parlatore ist der Familienname folgender Personen:

 Domenic Parlatore (* 1978), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Filippo Parlatore (1816–1877), italienischer Botaniker